Вьелла — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Вьелла — коммуна во Франции, департамент Жер.